Kellerdorf ist der Name folgender Orte:

 Kellerdorf (Gemeinde Bad Radkersburg), Katastralgemeinde von Bad Radkersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 deutscher Name von Ribița, Gemeinde im Kreis Hunedoara in Siebenbürgen, Rumänien